Гімри () — адміністративний центр сільради «Гімринська», друге за величиною село (не рахуючи інший тип поселень) в Унцукульському районі Дагестану.
 Гімри-Чірката — автодорога.